Pasterwitz steht für:

 deutsche Bezeichnung der niederschlesischen Ortschaft Pasterzyce im Powiat Wrocławski, Woiwodschaft Niederschlesien, 1937 bis 1945 Pastern

Pasterwitz ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Pasterwitz (1730–1803), österreichischer Komponist und katholischer Theologe